Plaatsen
 Conley (Georgia), plaats in de Amerikaanse staat Georgia

Personen
 Arthur Conley, Amerikaanse soulzanger
 Darlene Conley, Amerikaans actrice
 Joe Conley, Amerikaans acteur
 Mike Conley, Amerikaanse oud-atleet
 William Henry Conley, eerste president van de Zion's Watch Tower Society

Engelse achternaam